1-й Чемпионат мира по хоккею с мячом был проведён в 1957 году. В Международную Федерацию хоккея с мячом к тому времени входили четыре национальные федерации — СССР, Швеции, Финляндии и Норвегии. Однако, Норвегия отказалась прислать свою команду для участия в чемпионате в знак протеста против ввода советских войск в Венгрию в 1956 году. Три сборные разыграли звание чемпиона в однокруговом турнире, который прошёл в Финляндии с 28 февраля по 3 марта. Первым чемпионом мира стала сборная СССР.

Итоговая таблица 
{| class=wikitable style="text-align:center;" width="550"
|-
! width=3%|Место
! width=30%|Сборная
! width=8%|И
! width=8%|В
! width=8%|Н
! width=8%|П
! width=17%|М
! width=17%|+/-
! width=10%|Очки
|- style="background:#FFD700;"
| 1 || align="left"  | СССР || 2 || 1 || 1 || 0 ||8 — 3|| +5|| 3|- style="background:#C0C0C0;"
| 2 || align="left"| Финляндия || 2 || 1 || 0 || 1 ||5 — 9|| -4|| 2
|- style="background:#CD7F32;"
| 3 || align="left"| Швеция || 2 || 0 || 1 || 1 ||5 — 6|| -1|| 1|}

 Матчи 

 Лучшие бомбардиры 

 Лучшие игроки 
 Лучший вратарь:  Анатолий Мельников
 Лучший защитник:  Торе Викнер
 Лучший полузащитник:  Николай Дураков
 Лучший нападающий:  Тауно Тимоска

 Составы команд 

  СССР Главный тренер  Всеволод ВиноградовПолевые игрокиВратари'''

Ссылки 
 Результаты ЧМ по бенди 1957

Чемпионаты мира по хоккею с мячом
1957 год в хоккее с мячом
1957 год в Финляндии
Март 1957 года
Международные соревнования по хоккею с мячом в Финляндии
Февраль 1957 года
Чемпионаты мира в Финляндии